Подо́льск — многозначный термин:

Населённые пункты

Россия 
 Подольск — город в Московской области.
 Подольск — городской округ с центром в городе Подольск.
 Подольск — село в Хайбуллинском районе Башкортостана.
 Подольск — деревня в Баганском районе Новосибирской области.
 Подольск — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Подольск — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Подольск — село в Бакчарском районе Томской области.

Украина 
 Подольск (в 1935—2016 гг. — Кото́вск) — город в Одесской области.

Железнодорожные станции 
 Подольск (Московская железная дорога) — Курское направление МЖД, конечный пункт Курско-Рижского диаметра. 
 Подольск (станция, Украина) () — Одесская железная дорога Украины.

Другое 
 Подольск — марка швейных машинок.
 «Подольск» — РПКСН Тихоокеанского флота.

См. также 
 Каменец-Подольск
 Каменец-Подольский
 
 
 
 Подольские
 
 Южно-Подольск